Das Lange Moor ist ein unter Naturschutz stehendes Moor im Landkreis Cuxhaven zwischen den Gemeinden Stinstedt im Norden, Armstorf im Osten und Lintig im Westen.
Es besitzt rund 910 Hektar Fläche und wird beim Landkreis Cuxhaven mit der Kennzeichnung „LÜ 114“ gekennzeichnet.

In diesem Gebiet liegen folgende Dörfer:
 Stinstedt
 Mittelstenahe
 Neu- und Altbachenbruch
 Moorausmoor und „Moorausmoor Abbau“
 Armstorf (Horn)
 Dornsode
 Großenhain
 Meckelstedt
 Lintig
 Ankelohe

Entwässerung 
 Abflüsse aus diesem Gebiet von Nord nach Süd in den Hadelner Kanal sind:
 Der Stindstedter Randkanal zur Entwässerung von Stinstedt, Moorausmoor, Mittelstenahe, der Kanal führt bis nach Lamstedt.
 Mooraue zur Entwässerung vom Gebiet zwischen Moorausmoor und Armstorf.
 Bröckelbeck Bach zur Entwässerung vom Gebiet um Bröckelbeck.
 Die Gösche zur Entwässerung von Moorausmoor, Neu- und Altbachenbruch
 Die Mühe zur Entwässerung vom Gebiet um Mühedeich und dem Meckelstedter Moor.
 Abfluss in den Bederkesaer See
 Der Ankeloher Randkanal zur Entwässerung vom Gebiet zwischen Ankelohe, Lintig und Meckelstedt.
 Abfluss in den Bederkesa-Geeste-Kanal
 Obere Wittgeeste für die Entwässerung von Meckelstedt, Großhain und Armstorf

Integrierte Moore 
 Armstorfer Moor
 Ausmoor
 Basmoor
 Eichholzmoor
 Horbecks Moor
 Kohlmoor
 Kurzes Moor
 Langenmoor
 Meckelstedter Moor
 Moorausmoor
 Neues Moor
 Tinnsmoor

Bilder

Weblinks

Einzelnachweise 

Naturschutzgebiet im Landkreis Cuxhaven
Moor in Niedersachsen
FLangesmoor
FLangesmoor